Sykiá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Sykiá (ort i Grekland, Chalkidike), Mellersta Makedonien, 
 Sykiá (ort i Grekland, Nomós Imathías), Mellersta Makedonien, 

Robotskapade Greklandförgreningar